Die China Squash Open 2013 fanden vom 24. bis 27. Oktober 2013 in Shanghai, Volksrepublik China statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie Gold 50.

Titelverteidigerin war Low Wee Wern, die in diesem Jahr im Viertelfinale gegen Raneem El Weleily verlor. Siegerin wurde die Weltranglistenführende Nicol David, die im Endspiel Raneem El Weleily mit 8:11, 6:11, 11:7, 11:7 und 11:8 besiegte.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Li Dongjin einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

WSA World Tour 2013/14
2013